Шима́нський (/Шиманьскі) — прізвище польського походження.

Відомі носії 
 Шиманський Віталій Богданович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шиманський Іван Михайлович (1911—1947) — сотник УПА, командир сотень «Месники-1» та «Месники-2» куреня «Месники» ТВ-27 «Бастіон» Військової округи-6 «Сян» групи УПА-Захід.
 Шиманський Карпо Гарасимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Шиманський Лонгин (1921—1944) — обласний військовий референт юнацтва ОУН Тернопільщини, політвиховник старшинської школи УПА «Олені».
 Шиманський Олександр Валентинович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шиманський Олександр Георгійович (1951) — український актор театру, народний артист України.
 Шиманський Гермоген Іванович (1915—1970) — новітній український літургіст і богослов.
 Шиманський Павло (1782—1852) — церковний діяч, прелат і декан капітули в Холмі, професор Варшавського університету.
 Шиманський Павло (1896—1967) — секретар Апостольської Візитатури в Берліні.
 Шиманський Роман Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Шиманський Юрій Іванович (1928 — 1998) — доктор фізико-математичних наук, академік Академії наук вищої школи України.
 А́дам Шиманський (1852—1916) — польський письменник і юрист, відомий за свої «Сибірські нариси», детальні описи життя поляків на засланні. 
 Ян Шиманський — польський ковзаняр.
 Василь Шиман-Шиманський — Зіньківський полковник (1662—1663).

Шиманська 
 Шиманська Ганна Іванівна (1915—†?) — український радянський діяч, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання. Герой Соціалістичної Праці.
 Шиманська Марина Мечиславівна (нар. 1955) — радянська і іспанська актриса театру і кіно.
 Шиманська Станіслава Михайлівна (1920—2015) — радянська і українська театральна актриса. Заслужена артистка УРСР.

Див. також 
 Шеманський Олександр Леонідович (1900, Іркутськ — 1976, Лос-Анджелес) — артист опери (тенор) і драматичний актор.

Українські прізвища
Польські прізвища